Balduino IV de Flandes (980 - 30 de mayo de 1035), conocido como "el Barbudo", fue conde de Flandes desde 987 hasta su fallecimiento.

Historia 

Balduino era hijo de Arnulfo II y de Rozala de Italia. Sucedió a su padre como Conde de Flandes en 987.

Al contrario que sus predecesores, Balduino centró su atención al este y el norte, delegando el gobierno en el sur de sus dominios en manos de los condes de Guînes, de Hesdin y de Saint Pol, vasallos suyos.

Al norte de su condado se encontraba Zelanda, que se le entregó en calidad de feudo por parte del Emperador del Sacro Imperio Germánico Enrique II, mientras que en la orilla derecha del río Escalda recibió Valenciennes (1013) y partes de Cambresis y de Hainaut.

En los territorios franceses del condado de Flandes, la supremacía de Balduino se mantuvo intacta. Se llevó a cabo una repoblación de las marismas a lo largo de la costa de Flandes y la ampliación del puerto y la ciudad de Brujas.

Familia 

Se casó en primeras nupcias con Ogiva de Luxemburgo, hija de Federico de Luxemburgo, matrimonio del cual nació su hijo y heredero Balduino V.

Más tarde se casó con Leonor de Normandía, hija de Ricardo II de Normandía, con la que tuvo una hija, Judit, que se casaría en 1051 con Tostig Godwinson y, al fallecer este, con Güelfo I de Baviera.

Su nieta, Matilda de Flandes, llegaría a casarse con  Guillermo "el Conquistador", dando comienzo, por lo tanto, a la línea anglo-normanda de los reyes de Inglaterra.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Condes de Flandes del siglo X (casa de Flandes)

Condes de Flandes del siglo XI (casa de Flandes)

Margraves de Valenciennes